Pirttimäki peut désigner  :

Toponymes 

 Pirttimäki, une zone de loisirs à Espoo 
 Pirttimäki, un village de Hankasalmi
 Pirttimäki, une colline à Jyväskylä
 Pirttimäki, un village de Puumala

Patronymes 

 Risto Pirttimäki (né en 1955), entraîneur finlandais de saut à ski.